Hollingstedt peut faire référence à :
 Hollingstedt, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Hollingstedt, commune allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein.